Ла Пиједра Редонда има више значења:

 Ла Пиједра Редонда (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пиједра Редонда (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику